Margarete von Savoyen ist der Name folgender Personen:

 Margarete von Savoyen (Kyburg) († 1273), Gräfin von Kyburg
 Margarete von Savoyen (Selige) (1382–1464), Markgräfin von Montferrat
 Margarete von Savoyen (1438–1483), Titularherzogin von Savoyen, siehe Marguerite de Bourbon
 Margarete von Savoyen (1480–1530), Titularfürstin von Asturien, Titularherzogin von Savoyen, siehe Margarete von Österreich (1480–1530)
 Margarete von Savoyen (1523–1574), Titularherzogin von Savoyen, siehe Marguerite de Valois-Angoulême, duchesse de Berry
 Margarete von Savoyen (Prinzessin) (1589–1655), Herzogin von Mantua und Monferrat und Vizekönigin von Portugal

Siehe auch:
 Margarethe von Savoyen (1420–1479), Titularkönigin von Sizilien, Pfalzgräfin und württembergische Gräfin